

Persone
 František Ignác Antonín Tůma – compositore ceco
 Jaroslav Tůma – organista ceco
 Jakub Tůma – cestista ceco
 Martin Tůma – ex hockeista su ghiaccio ceco

Pagine correlate
 Tuma